Inwazja na Rosję może odnosić się do:
 Inwazja na Rosję (1812) – Napoleona
 Operacja Barbarossa (1941) – Hitlera